Михаил Горбач:
 Горбач, Михаил Иванович (род. 1929) — Герой Социалистического Труда (1966).
 Горбач, Михаил Михайлович (1916—1944) — Герой Советского Союза.